Das Comité National Olympique Djiboutien wurde 1983 gegründet und 1984 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus Dschibuti eine olympische Medaille bei den Sportwettbewerben erringen.

Medaillengewinner

Weblinks 
 Datenbank des Internationalen Olympischen Komitees

Dschibuti
!Medaillengewinner